Las siglas UBO pueden relacionarse con las siguientes instituciones:

 Biblioteca universitaria de Oslo.
Universidad de Bretaña Occidental.
 Universidad Bernardo O'Higgins.